Eberhard Gutsleff ist der Name folgender Personen:

* Eberhard Gutsleff der Ältere (1654–1724), deutschbaltischer Theologe und Bibelübersetzer
 Eberhard Gutsleff der Jüngere (um 1700–1749), deutschbaltischer Theologe und Superintendent